Paul Terry (1987-) est un comédien britannique.
   (1959-) est un joueur de cricket britannique.
 Paul Terry (1887-1971) est un animateur et producteur américain.
  (1979-) est un footballeur britannique.